O Prêmio Juca Pato é um prêmio literário brasileiro, concedido anualmente em São Paulo pela União Brasileira de Escritores (UBE). Até o ano de 2008, contava com o apoio do jornal Folha de S.Paulo.

Lista dos premiados 
Ao longo de sua história, de 1962 até hoje, com uma única interrupção, entre 1993 e 1994, devido a despejo da UBE de sua sede, os vencedores do concurso Intelectual do Ano foram:

 Afonso Schmidt (1963)
 Alceu Amoroso Lima (1964)
 Cassiano Ricardo (1965)
 Caio Prado Júnior (1966)
 Érico Veríssimo (1967)
 Menotti Del Picchia (1968)
 Jorge Amado (1969)
 Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro Neto (1970)
 Josué Montello (1971)
 Cândido Mota Filho (1972)
 Afonso Arinos de Melo Franco (1973)
 Raimundo Magalhães Júnior (1974)
 Juscelino Kubitschek (1975)
 José Américo de Almeida (1976)
 Luís da Câmara Cascudo (1977)
 Sobral Pinto (1978)
 Sérgio Buarque de Holanda (1979)
 Dalmo de Abreu Dallari (1980)
 Paulo Bonfim (1981)
 Carlos Drummond de Andrade (1982)
 Cora Coralina (1983)
 Fernando Henrique Cardoso (1984)
 Carlos Alberto Libânio Christo (Frei Betto) (1985)
 Antônio Callado (1986)
 Abguar Bastos (1987)
 Barbosa Lima Sobrinho (1988)
 Paulo Evaristo Arns (1989)
 Lêdo Ivo (1990)
 Fábio Lucas (1991)
 Rachel de Queiroz (1992)
 Marcos Rey (1995)
 Luis Fernando Veríssimo (1996)
 Sábato Magaldi (1997)
 José Mindlin (1998)
 Jacob Gorender (1999)
 Octavio Ianni (2000)
 Salim Miguel (2001)
 Gilberto Mendonça Teles (2002)
 Alberto da Costa e Silva (2003)
 Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo (2004)
 Luiz Alberto de Vianna Moniz Bandeira (2005)
 Samuel Pinheiro Guimarães (2006)
 Antonio Candido (2007)
 Lygia Fagundes Telles (2008)
 Tatiana Belinky (2012)
 Audálio Dantas (2013)
 João Batista de Andrade (2014)
 Bresser Pereira (2015)
 Luiz Bernardo Pericás (2016)
 Renata Pallottini (2017)
 Milton Hatoum (2018) com A Noite da Espera
 Ignácio de Loyola Brandão (2019)
 Ailton Krenak (2020)
 Laerte Coutinho (2021)
 Júlio Lancellotti (2022)

Ligações externas  
 

Literatura do Brasil
Prémios de literatura
Juca Pato